Han-Reich steht für:

 Han (Staat), historischer chinesischer Staat
 Südliches Han-Reich, historischer chinesischer Staat

Siehe auch:
 Han-Dynastie
 Hanreich